Гармонь:
 Гармонь — обиходное название ручной гармоники.
 «Гармонь» — российская переносная малогабаритная радиолокационная станция 1Л122 системы противовоздушной обороны.
 «Гармонь» — художественный фильм режиссёра И. Савченко в жанре музыкальной комедии по одноимённой поэме А. Жарова (СССР, 1934).

См. также